Веде́нский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Административный центр — село Ведено.

География 
Веденский район расположен в горной зоне в юго-восточной части республики.

Площадь района с 1 января 2020 года составляет 940,24 км².

Веденский — горный район, и поэтому климатические условия отличаются вертикальной зональностью. На севере района до высоты 1000 метров климат умеренно континентальный, с теплым летом и мягкой зимой, а к югу с подъёмом высоты климат становится менее континентальным — с прохладным летом и умеренно холодной зимой.

В северной части развиты горно-лесные, бурые, переслойно-карбонатные почвы, на северо-востоке района — горно-лесные, серовато-бурые почвы. В южной части района развиты горно-луговые слабоподзоленные, горно-луговые, субальпийские, горно-степные скелетированные почвы.

История 
13 мая 1961 года к Веденскому район была присоединена часть территории упразднённого Саясановского района.

Население 

Плотность населения —  человека на 1 км².

 Национальный состав
Национальный состав населения района по данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Муниципально-территориальное устройство 

В Веденский район входят 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

В 2022 году Даргинское сельское поселение было переименовано в Даргойское.

Населённые пункты 
В Веденском районе 50 населённых пунктов (все — сельские).
В 2020 году село Первомайское было переименовано в Хажи-Эвла.

 Заброшенные аулы 
Заброшенные аулы на территории района:
 Заргой,
 Алиханаул,
 Чарахаул,
 Джолошка,
 Обузалаул,
 Малиаул.

Общая карта 
Легенда карты:

Достопримечательности района 

Достопримечательностью района является Кезенойам — самое крупное, и единственное озеро в горах, находящееся на высоте 1870 метров над уровнем моря; глубина его — 72 метра. Это озеро по своим размерам и по высоте над уровнем моря стоит в одном ряду с Голубыми озёрами Кабардино-Балкарии и озером Рица в Абхазии. Одно время здесь размещалась база олимпийской команды СССР по гребле на байдарках.

В селении Харачой есть родниковый источник «Девичья коса», рядом с которым располагается памятник абреку Зелимхану Гушмазукаеву Харачоевскому. Хеди Зиярат расположен в селе Эртан. Зиярат матери шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

Парк из липы Кавказской основан почти 150 лет назад. Историки и краеведы отмечают что по аллеям парка любил прогуливаться Лев Толстой.

Примечания

См. также 
 Территориальное деление Чеченской республики
 Населённые пункты Чечни
 Веденский район (Дагестан)

Ссылки 
 Веденский район
 
 Новости Веденского района

 
Появились в 1923 году в России
1923 год в Чечне
Районы, образованные в 1923 году